Dades de la Temporada 1988-1989 de la UE Sant Andreu.

Partits

Lliga (Tercera) 
 Tercera divisió, grup 5è: tercera posició.

Primera volta

Segona volta

Referències

Bibliografia 
 Unió Esportiva Sant Andreu 1909-2009. Autors: Xavier Araguz, Joan Esteve, Àngel Domingo, Jordi Petit, Eduardo Quintana, Quim Terrè i Vicenç Martínez. Editorial: Ajuntament de Barcelona. .

Temporades de la Unió Esportiva Sant Andreu
Competicions futbolístiques del 1988
Competicions futbolístiques del 1989
Competicions esportives del 1988 a Catalunya
Competicions esportives del 1989 a Catalunya